Кавалька́да (от итал. cavalcata, из гл. cavalcare «ездить верхом»):
 Кавалькада — группа всадников в процессии, сборище вершников, конный поезд.
 Пасхальная кавалькада — конная процессия в Саксонии и Бранденбурге.
 Кавалькада — верховая прогулка.
 Кавалькада царей-волхвов (в Испании) — рождественское шествие в Испании.

Фильмы 
 «Кавалькада» — пьеса (1931 год) английского драматурга сэра Ноэла Кауарда, по которой снят одноимённый фильм;
 «Кавалькада» — американский чёрно-белый фильм британского режиссёра Фрэнка Ллойда 1933 года. Лауреат премии «Оскар» в трёх номинациях;
 «Кавалькада» — аргентинский фильм 1960 года.